13 km (ukr. 13 км, ros. 13 км) – przystanek kolejowy w miejscowości Suchyj Łyman, w rejonie owidiopolskim, w obwodzie odeskim, na Ukrainie.

Bibliografia 
 Фотолинии

Stacje i przystanki kolejowe w rejonie odeskim